V čele novodobé Islámské republiky Pákistán za dobu jeho historie stáli:

 guvernéři (1947–1956)
 prezidenti (od roku 1956)

Významnými představiteli Pákistánu jsou též předsedové vlád, viz článek premiér Pákistánu.

Dějiny Pákistánu
Pákistánští politici
Pákistánská politika